Rumänische Botschaft in Deutschland steht für:

 Rumänische Botschaft in Berlin
 Botschaft von Rumänien (Bonn), heute rumänisches Generalkonsulat